Сезон 1934/35 стал для «Манчестер Юнайтед» 39-м сезоном в Футбольной лиге и четвёртым сезоном после выбывания во Второй дивизион. После того, как команда едва избежала вылета в Третий дивизион в предыдущем сезоне, этот сезон «Юнайтед» завершил на 5-м месте.

Второй дивизион

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1934/35 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1934/1935
Манчестер Юнайтед